Robert Hawkins, es un personaje de ficción, de la serie de televisión americana de la CBS Jericho. Es interpretado por el actor Lennie James.

Sinopsis 

Robert Hawkins llega a Jericho pocos días antes del holocausto nuclear, y compra al contado una casa de la ciudad. Durante las primeras semanas, él, su mujer Darcy y sus dos hijos Allison y Samuel, son unos completos desconocidos y sospechosos. Incluso parece ser un desconocido para su propia familia.

Hawkins obliga a su familia a contar una historia ficticia, sobre que él era un policía de la ciudad de St. Louis. Sin embargo construyó una habitación blindada en el sótano de su casa, donde escondía una bomba nuclear, y se dedicaba a tareas de espionaje clandestino, con un ordenador conectado vía satélite a prueba de radiación electromagnética.

Los vecinos nunca dejan de considerarlo sospechoso, y se hace pasar por un agente secreto del FBI. Sin embargo más adelante Jake Green le descubre, y acaba descubriéndose la verdad. Hawkins era un agente de la CIA infiltrado en la red terrorista interna que provocó el apocalipsis. No consiguió detener el ataque, pero si evitó que explotase la bomba que él tenía, que estaba destinada a explotar en Columbus (Ohio).

Hawkins vivía en Washington DC alejado de su familia. Cuando sabe que es inevitable la catástrofe, él retiene a su familia, y los lleva en contra de su voluntad a Jericho, punto de reunión de los agentes infiltrados, debido a ser un punto alejado de las radiaciones, en caso de fracasar la misión, como así fue.

Con la ayuda de Jake, consiguen demostrar que el gobierno del nuevo país fundado, los Estados Aliados de América, es realmente el causante de los ataques nucleares. Consiguen que la independizada República de Texas declare la guerra a los EAA, comenzando así una segunda guerra civil americana.

Enlaces externos 
 

Personajes de televisión
Estadounidenses ficticios